Pailly pode se referir a:
 Pailly (Yonne)
 Pailly (Suiça)

Desambiguações de topônimos